Кроллис:

 Кроллис, Гунар (род. 1932) — латвийский и советский график.
 Кроллис, Раймонд (род. 2001) — латвийский футболист.